Toponica (gmina Bela Palanka) – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka
 Toponica (gmina Gadžin Han) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Gadžin Han
 Toponica (gmina Knić) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Knić
 Toponica (gmina Malo Crniće) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Malo Crniće
 Toponica (gmina Žitorađa) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Žitorađa
 Donja Toponica (okręg niszawski) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w mieście Nisz
 Donja Toponica (okręg toplicki) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje
 Gornja Toponica – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w mieście Nisz
 Gornja Toponica (miasto Prokuplje) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje